Viktor Sjödin kan avse:

Viktor Sjödin (ingenjör)
Viktor Sjödin (ishockeyspelare)